Aoyama (Tokio)
 Aoyama (fabrikant)
 Gosho Aoyama, manga-striptekenaar
 Hiroshi Aoyama Japans motorcoureur. 
 Toshihiro Aoyama Japans voetballer
 Shuko Aoyama Japans tennisspeelster
 Naoaki Aoyama Japans voetballer